Moreschi – nota azienda italiana attiva nel settore calzaturiero
 Alessandro Moreschi – cantante castrato italiano
 Angelo Moreschi – vescovo cattolico e missionario italiano
 Giuseppe Moreschi – ciclista su strada italiano
 Renata Moreschi – ex cestista italiana